Le Grand Prix moto des Pays-Bas 2016 est la  de championnat du monde de vitesse moto 2016.

La compétition se déroule du 24 au  sur le TT Circuit Assen et pour la première fois le dimanche.

C'est la  du Grand Prix moto des Pays-Bas.

Classement des MotoGP 
En raison des conditions météorologiques, la Direction de Course interrompt la course (prévue sur 26 tours) au  et la relance sur 12 tours.

Classement Moto2

Classement Moto3 
Jorge Martín est remplacé par Albert Arenas à l'issue des essais du vendredi.

Références 

Grand Prix moto des Pays-Bas
Sport aux Pays-Bas en 2016
Sport en juin 2016
Pays